Parachaetocladius är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Wülker 1959. Parachaetocladius ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Parachaetocladius